BTT peut faire référence à :
 Blanchisserie et Teinturerie de Thaon, une entreprise textile disparue qui était établie à Thaon-les-Vosges ;
  ;
 Brazilian Top Team, une académie de combat libre spécialisée dans le Jiu Jitsu brésilien et la boxe ;
 biopsie trans-thoracique, un prélèvement d'un échantillon biologique de poumon par introduction d'une sonde dans le thorax.

de:Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#B